Layonel Figueroa Prado (Jorochito, Santa Cruz, 6 de julio de 1999) es un futbolista boliviano que se desempeña como delantero y su equipo actual es Nacional Potosí de la Primera División de Bolivia.

Clubes

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha de Layonel Figueroa en Soccerway
 Ficha de Layonel Figueroa en Transfermarkt

Cruceños
Futbolistas de Bolivia
Futbolistas del Royal Pari Fútbol Club
Futbolistas del Club Deportivo Guabirá